Ойл-Сити (, ) — название нескольких населённых пунктов в США:

Населённые пункты США 
  — неинкорпорированная коммуна в Висконсине.
  — городок в Луизиане.
  — город в Пенсильвании.

См. также 
 Каспер — город в Вайоминге, имеющий официальное прозвище «Нефтяной город»